Daniel Pirker ist der Name folgender Personen:

* Daniel Pirker (Fußballspieler, 1986) (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Daniel Pirker (Fußballspieler, 1990) (* 1990), österreichischer Fußballspieler